Morfologia fetală de trimestrul 1 reprezintă o investigație ecografică, non-invazivă, realizată transabdominal sau transvaginal, ce presupune o analiză detaliată a tuturor structurilor fetale vizibile. Constă într-o ecografie prin care se verifică în detaliu anatomia și dezvoltarea fătului și se pot identifica malformații grave sau alte anomalii.

Rolul morfologiei fetale de trimestrul 1, este depistarea eventualelor anomalii cromoziale și malformații fetale congenitale.

Când se face morfologia fetala de trimestrul 1? 
Morfologia fetală de trimestrul 1, se efectuează între 11 săptămâni și 6 zile și 13 săptămâni și 6 zile de gestație și analizează dezvoltarea structurilor fetale.

Cum te pregătești pentru morfologia fetală în trimestrul 1 de sarcină? 
Morfologia fetală in trimestrul 1 nu necesită foarte multă pregătire înainte de examinarea proptiu-zisă. Se recomandă că vezica urinară să nu fie complet goală înainte de realizarea ecografiei. Totuși, nu este recomandat ca aceasta să fie prea plină, așa că sfatul cel mai bun este să vă hidratați, însă să evitați consumul de lichide în exces.

Având în vedere dimensiunea încă mică a uterului în trimestrul 1 de sarcină, este recomandat să evitați consumul de lichide gazoase sau alimente ce pot cauza balonare, pentru că exista riscul ca uterul să nu mai fie vizibil.

Referinte 
Morfologia fetala trimestrul 1
Obstetrică - ginecologie
